Rebollar (Castiglia e León) – un comune spagnolo situato nella provincia di Soria comunità autonoma di Castiglia e León.
 Rebollar (Estremadura) – un comune spagnolo situato nella provincia di Córdoba comunità autonoma dell'Estremadura.